Хаџи Мелентије се може односити на:

 митрополит београдски Мелентије Павловић (1776—1833), старешина манастира Враћевшница и митрополит београдски 1831—1833
 архимандрит Хаџи Мелентије Стевановић (1766—1824), изабран али непосвећен за епископа шабачког 1804—1813, старешина манастира Раче

Види још 
 Мелентије Никшић (?—1816), епископ шабачки 1815-1816